Bagneux kan syfta på:

 Bagneux, Aisne, fransk kommun i departementet Aisne
 Bagneux, Allier, fransk kommun i departementet Allier
 Bagneux, Indre, fransk kommun i departementet Indre
 Bagneux, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Bagneux, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Bagneux, Hauts-de-Seine, fransk kommun i departementet Hauts-de-Seine
 Bagneux-la-Fosse, fransk kommun i departementet Aube

Se även 

 Bagneaux